Негейра-де-Муньис ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Фонсаграда. Население — 215 человек (на 2019 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго